Инициа́л ( «начальный»):
 Инициалы — начальные буквы имени, отчества, фамилии
 ранее — начальные буквы вообще каких-либо названий или словосочетаний, вроде «Б. М.» = «Божиею милостью».
 Инициал — особо оформленная начальная буква текста или его части; другое название — буквица.

См. также 
 Монограмма